Список аэропортов и аэродромов Белоруссии.

Гражданские аэропорты

Военные аэродромы

Гражданские аэродромы

Примечания

Ссылки 
 
 

Белоруссия

Аэр